

События 
 Основан город Арад.
 Мятеж в Гузане против Ассирии. Эпидемия в Ассирии (см. Ашшур-дан III).
 759 (либо 765) — умер фараон XXIII верхнеегипетской династии Такелот III, ему наследовал брат Рудамон.
 759—739 (либо 765—762) — фараон XXIII династии Рудамон, младший сын Осоркона III. Одна из надписей отождествляет 12 год Пианхи с 19 годом Рудамона.

См. также

Примечания